Список ссавців Бразилії містить перелік  видів ссавців, зареєстрованих на території Бразилії. Із 637 зазначених у таблиці видів, 3 вимерлих, 11 знаходяться в критичному положенні, 31 перебувають під загрозою зникнення, 40 є уразливими, 22 близькі до уразливих, для 99 видів недостатньо даних. Як було зазначено у Списку, таксономічний опис нових видів сучасних ссавців триває, зокрема й видів, які проживають на території Бразилії.

Щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використано наступні теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Бразилія
Списки:Бразилія